Фильмы с (русскоязычным) названием «Инстинкт убийцы»:

 «Инстинкт убийцы» ( или «Behind Enemy Lines») — фильм производства США, 1987 года.
 «Инстинкт убийцы» или «Убийственный импульс» ( или «Homicidal Impulse») — фильм производства США, 1992 года.
 «Инстинкт убийцы» или «Инстинкт убийства» () — фильм производства США, 2001 года.
 Инстинкт убийцы () — фильм производства США, 2003 года.